Raffaele Russo – allenatore italiano
Raffaele Russo – militare italiano
Raffaele Russo – politico italiano